Osoby o tym nazwisku:
 Elias Håkansson – szwedzki lekkoatleta
 Gunnar Håkansson – szwedzki zapaśnik
 Kicki Håkansson – szwedzka modelka
 Morgan Håkansson – szwedzki muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów i multiinstrumentalista
 Ola Håkansson – szwedzki wokalista, kompozytor i producent muzyczny
 Olle Håkansson – szwedzki piłkarz
 Stig Håkansson – szwedzki lekkoatleta